Arthur Mennell – scrittore, pittore e fotografo tedesco
 Laura Mennell – attrice canadese
 Philip Mennell – giornalista e editore inglese naturalizzato australiano
 Stephen Mennell – sociologo britannico